Ма́лкольм-Джама́л Джа́стин Су́ббан (; 21 декабря 1993, Торонто, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, вратарь. На драфте НХЛ 2012 года выбран в первом раунде под 24-м номером клубом «Бостон Брюинз».

Игровая карьера

Клубная карьера 

На молодёжном уровне Малкольм Суббан выступал в Хоккейной лиге Онтарио за клуб «Бельвиль Буллз».
В 2012 году на драфте НХЛ Суббан был выбран в первом раунде под общим 24 номером клубом «Бостон Брюинз». 6 сентября он подписал с клубом первый контракт новичка, рассчитанный на три года.

До 2013 года Суббан играл за «Бельвилль» в ОХЛ, после чего он продолжил карьеру в «Провиденс Брюинз» в АХЛ.

Малкольм Суббан дебютировал в НХЛ 20 февраля 2015 года в матче против «Сент-Луис Блюз». Суббан пропустил три шайбы и был заменён в середине матча.

7 февраля 2016 года во время предматчевой раскатки в Портленде Суббан получил удар шайбой в горло, после чего был госпитализирован с переломом гортани.

Второй свой матч в НХЛ Суббан провёл 25 октября 2016 года против «Миннесоты Уайлд». Эта игра сложилась для него также неудачно — он пропустил три шайбы и был заменён в середине второго периода.

2 октября 2017 года «Бостон» выставил Суббана на драфт отказов, откуда его на следующий день забрал «Вегас Голден Найтс».

За «Вегас» Суббан дебютировал 15 октября в матче против своей бывшей команды — «Бостона». Он отразил 21 бросок из 22 по своим воротам, а «Вегас» выиграл со счётом 3:1.

В сборной 
В составе молодёжной сборной Канады Суббан принимал участие в чемпионате мира 2013 года. Канадцы уступили в полуфинале сборной США, а в матче за бронзу — сборной России и заняли четвёртое место. Суббан пропустил 15 голов в шести матчах и стал только шестым вратарём турнира по проценту отбитых бросков.

Личная жизнь 
Родители Малкольма Суббана — уроженцы островов Карибского моря (Ямайки и Монтсеррата). Кроме Малкольма в семье ещё 4 детей: 2 сына и 2 дочери. Оба брата также являются хоккеистами: старший Пи-Кей — олимпийский чемпион 2014 года, игрок «Нью-Джерси Девилз»; младший Джордан — выступает в системе «Лос-Анджелес Кингз».

Суббан выступает под номером 30, который он взял в честь своего кумира, вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрика Лундквиста.

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Торонто Мальборос»
Игроки «Белвилл Буллз»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Вегас Голден Найтс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Рокфорд АйсХогс»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Задрафтованные ХК «Бостон Брюинз»